Зиль — фамилия и топоним:

 Зиль — река в Швейцарии.
 Зиль, Виталий (род. 1987) — латвийский футболист, нападающий.
 Зиль — населённый пункт в Табасаранском районе Дагестана.

См. также